Davide Simoncelli (1979-), skieur alpin italien ;
 Girolamo Simoncelli (1522-1605), cardinal italien ; 
 Marco Simoncelli (1987-2011), pilote de vitesse moto italien ;
 Stefano Simoncelli (1946-2013), escrimeur italien.